Magnes (poeta) (Icària, s. V aC), poeta còmic grec de la vella comèdia.
 Magnes (mitologia), heroi grec fill d'Èol i d'Enàrete.